Samelson ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Samelson (1923–2015), US-amerikanischer Psychologe und Psychologiehistoriker 
 Hans Samelson (1916–2005), US-amerikanischer Mathematiker
 Klaus Samelson (1918–1980), deutscher Mathematiker, Physiker und Informatiker
 Szymon Samelson (1818–1881), österreichisch-ukrainischer Politiker
 Ursula Hill-Samelson (1935–2013), deutsche Mathematikerin, Informatik-Pionierin und Hochschuldozentin